Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2015 – 82. edycja mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 19 a 28 listopada 2015 w Houston.

Zawody te były jedną z kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro (2016).

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Medale

Dwubój

Reprezentacje 
W zawodach w sumie brało udział 585 zawodników z 94 krajów.

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona mistrzostw 
 Wyniki na stronie IWRP 

!